Петергоф — місто в Росії, яке перебуває під юрисдикцією Санкт-Петербургу.
 «Петергоф» — державний музей.
 «Петергоф» — палацово-парковий ансамбль у місті Петергоф.
 Новий Петергоф — східна частина муніципального освіти «Місто Петергоф».